The Monster (Eminem), een single van de Amerikaanse artiest Eminem van zijn album The Marshall Mathers LP 2
Le Monstre (1903) (internationale titel The Monster), een Franse horrorfilm van en met Georges Méliès
The Monster (1925), Amerikaanse horrorfilm van Roland West met Lon Chaney
El Whash (1954, internationale titel The Monster), een Egyptische misdaadfilm van Salah Abouseif met Mahmoud El-Meliguy
Mahakaal (1993, internationale titel The Monster), Indiase horrorfilm van Shyam Ramsai en Tulsi Ramsai met Karan Shah en Archna Pooran Singh
Il Mostro (1994, internationale titel The Monster), Italiaanse komediefilm van en met Roberto Benigni
The Monster (1999), film van en met Danny Glover
The Monster (roman), een roman van Ismail Kadare
The Monster (novelle), een novelle van de Amerikaanse schrijver Stephen Crane
The Monster (Walygator Parc)